Blood ( für Blut) steht für:

 Blood Brothers Machine Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Blood (Computerspiel), Computerspiel
 Blood (deutsche Band), deutsche Grindcore-Band
 Blood (japanische Band), japanische Band aus dem Visual-Kei-Umfeld
 Blood (spanische Band), spanische Elektro-/Metal-Band
 Blood (In-This-Moment-Album), Musikalbum von In This Moment
 Blood (Jason-Kao-Hwang-Album), Musikalbum von Jason Kao Hwang & Burning Bridge
 Blood (Roman), Jugendroman von Tony Birch
 Blood (Zeitschrift), von der American Society of Hematology (ASH) herausgegebene wissenschaftliche Zeitschrift
 Blood, Unterstamm der nordamerikanischen Blackfoot-Indianer, siehe Kainai
 Blood, Spitzname von John McNally (1903–1985), US-amerikanischer American-Football-Spieler

 im weiteren Sinn für
 Blood – A Southern Fantasy, Roman von Michael Moorcock (1995)
 Blood – The Last Vampire, Anime-Film (2000)
 Blood+, Anime-Serie (2005)
 Blood – You Can’t Bury The Truth, Thriller (2013)

Blood ist der Familienname folgender Personen:
 Archer Blood (1923–2004), US-amerikanischer Diplomat
 Benjamin Paul Blood (1832–1919), US-amerikanischer Philosoph, Dichter und Schriftsteller
 Edward Blood (1908–1991), US-amerikanischer Nordischer Kombinierer
 Gertrude Elizabeth Blood (1857–1911), britische Autorin und Kolumnistin
 Henry H. Blood (1872–1942), US-amerikanischer Politiker
 H. W. Blood-Ryan (* vor 1910, nach 1943), britischer Journalist
 Hilary Rudolph Robert Blood (1893–1967), britischer Gouverneur von Kolonien
 Maurice Blood (1870–1940), britischer Sportschütze
 May Blood, Baroness Blood (1938–2022), britische Politikerin und Gewerkschafterin
 Nick Blood (* 1982), britischer Schauspieler
 Robert O. Blood (1887–1975), US-amerikanischer Politiker
 Thomas Blood (1618–1680), irischer Colonel und Abenteurer
 Weyes Blood (* 1988), US-amerikanische Indie-Folkmusikerin

im NRHP gelistete Objekte:
 Blood Mountain Archeological Area, in Blairsville, Georgia, ID-Nr. 76002323
 Blood Run Site, in Sioux Falls, Iowa, ID-Nr. 70000246

Siehe auch:
 Mount Blood, Berg in der antarktischen Ross Dependency
 Blut (Begriffsklärung)